Regeringen Neergaard har flere betydninger:
 
 Regeringen Neergaard I (12. oktober 1908 - 16. august 1909)
 Regeringen Neergaard II (5. maj 1920 - 9. oktober 1922)
 Regeringen Neergaard III (9. oktober 1922 - 23. april 1924)